Noville kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Noville,

Schweiz 

 Noville, Vaud, ort och kommun,